Velika nagrada Francije 1954 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1954. Odvijala se je 4. julija 1954.

Karl Kling je prvič nastopil na prvenstveni dirki Formule 1.

Dirka 

|-
! 1
| 18
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 61
| 2:42:47,9
| 1
| 8
|-
! 2
| 20
|  Karl Kling
| Mercedes
| 61
| + 0,1 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 34
|  Robert Manzon
| Ferrari
| 60
| +1 krog
| 12
| 4
|-
! 4
| 46
|  Princ Bira
| Maserati
| 60
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 5
| 14
|  Luigi Villoresi
| Maserati
| 58
| +3 krogi
| 14
| 2
|-
! 6
| 24
|  Jean Behra
| Gordini
| 56
| +5 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 28
|  Paul Frère
| Gordini
| 50
| Glavna os
| 19
|  
|-
! Ods
| 4
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 36
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 36
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 27
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Onofre Marimón
| Maserati
| 27
| Menjalnik
| 5
|  
|-
! Ods
| 16
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 24
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 42
|  Ken Wharton
| Maserati
| 19
| Prenos
| 16
|  
|-
! Ods
| 48
|  Harry Schell
| Maserati
| 19
| Črpalka za gorivo
| 21
|  
|-
! Ods
| 22
|  Hans Herrmann
| Mercedes
| 16
| Motor
| 7
| 1
|-
! Ods
| 44
|  Roy Salvadori
| Maserati
| 15
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 2
|  José Froilán González
| Ferrari
| 13
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 32
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| 10
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 30
|  Georges Berger
| Gordini
| 9
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 9
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Pollet
| Gordini
| 8
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 10
|  Alberto Ascari
| Maserati
| 1
| Prenos
| 3
|  
|-
! DNS
| 40
|  Sergio Mantovani
| Maserati
|  
| 
|  
|  
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1954
1954